Příjmení Harper nosí více významných osobností:

 Ben Harper (* 1969) – americký kytarista, zpěvák a autor písní
 Dawn Harperová (* 1984) – americká atletka
 Hill Harper (* 1966) – americký herec
 Roy Harper (* 1941) – anglický rockový a folkový zpěvák, textař a kytarista
 Shane Harper (* 1993) – americký herec, zpěvák, skladatel a tanečník
 Stephen Harper (* 1959) – kanadský politik
 Valerie Harper (1939–2019) – americká filmová a divadelní herečka

Externí odkazy